A japán férfi vízilabda-válogatott Japán nemzeti csapata, amelyet a Japán Úszószövetség irányít. 

Négyszeres Ázsia-bajnokoknak mondhatják magukat. A nyári olimpián először az 1932. évi Los Angeles-i játékokon szerepeltek és a negyedik helyet szerezték meg.

Eredmények

Olimpiai játékok

Világbajnokság

Világliga

További információk 
A japán Úszó-szövetség hivatalos honlapja

Vízilabda-válogatottak
Japán sportélete